

Цинциннаті — місто в окрузі Гамільтон, в штаті Огайо, 55-е за населенням в США. 
 Цинциннаті — місто, штат Айова

 Цинциннаті Бенгалс, «Цинцинна́ті Бе́нґалс» (англ. Cincinnati Bengals) заснована у 1968 професійна команда з американського футболу розташована в місті Цинциннаті в штаті Огайо.
 1373 Цинциннаті  (1373 Cincinnati) — астероїд зовнішнього головного поясу.
 Університет Цинциннаті, Університет Цинциннаті, Цинциннатський університет (англ. University of Cincinnati) — державний університет в Цинциннаті, науково-дослідна установа.
 Цинциннаті Редс, «Цинциннаті Редс» (англ. Cincinnati Reds) професійна бейсбольна команда розташована в місті Цинциннаті у штаті Огайо. 
 Мастерс Цинциннаті (поточна назва Пestern & Southern Open) — щорічний відкритий тенісний турнір, що проводиться в Мейсоні, передмісті Цинциннаті, штат Огайо.
 Музей мистецтв Цинциннаті (англ. Cincinnati Art Museum, скор. CAM) — один з найстаріших художніх музеїв США, який знаходиться в місті Цинциннаті, штат Огайо.
 Трамвай Цинциннаті (англ. Cincinnati Bell Connector) — трамвайна лінія в місті Цинциннаті, Огайо, США. 
 Симфонічний оркестр Цинциннаті (англ. Cincinnati Symphony Orchestra) — американський симфонічний оркестр, що базується в Цинциннаті. 
 Цинциннаті (футбольний клуб), ФК «Цинциннаті» (англ. Futbol Club Cincinnati) — американський футбольний клуб з однойменного міста штату Огайо, заснований у 2015 році.